Margit (1175–1223) magyar királyi hercegnő, bizánci császárné, III. Béla magyar király leánya
Margit (1220/21–1242) magyar királyi hercegnő, Idősebb Margit hercegnő, IV. Béla magyar király idősebb leánya
Margit (1242–1270) magyar királyi hercegnő, Szent Margit, IV. Béla magyar király ifjabb leánya
Margit (1536–1567) magyar királyi hercegnő, apáca, I. (Habsburg) Ferdinánd magyar és cseh király, német-római császár leánya
Margit (1584–1611) magyar királyi hercegnő, kasztíliai és aragón (spanyol) királyné, II. (Habsburg) Károly főherceg, magyar királyi herceg és Stájerország, Karintia, Krajna hercegének a leánya
Margit Zsófia (1870–1902) magyar királyi hercegnő, württembergi hercegné, Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos főherceg, magyar királyi herceg leányaként I. Ferenc magyar király és osztrák császár dédunokája és I. Ferenc József magyar király és osztrák császár unokahúga